Attalos kan vara

 Attalos I av Pergamon, (269–197 f.Kr.)
 Attalos II av Pergamon, (220–138 f.Kr.)
 Attalos III av Pergamon, (170–133 f.Kr.)
 Attalos, stoisk filosof under första årundradet f.Kr. Lärare till Seneca.

Se även 
 Priscus Attalus